AACP steht für:

 Advanced Airborne Command Post, ein Flugzeug, siehe Boeing E-4
 Advanced Audio Coding Plus, ein Audio-Codec, siehe MPEG-4 High Efficiency Advanced Audio Coding

AACP